Gioco – in etologia e psicologia, attività di intrattenimento
Gioco – in filosofia, componente del pensiero
Gioco – in meccanica, differenza dimensionale tra pezzi a contatto tale da lasciare almeno uno di questi libero di muoversi
Gioco – nello sport, fase di una partita di tennis

Pagine correlate 
 Il gioco